220 puede hacer referencia a:

Los años
 220
 220 a. C.
 1220
 2220
 Años 220 o 220s
 Años 220 a. C.

 Otros
 (220) Estefanía o 220 stephania, asteroide.
 220 (Dvesti Dvadsat), single.
 E-220, dióxido de azufre.
 TO-220, encapsulado electrónico.
 N-220, carretera española.

 Para el número 220, véase Números naturales o Anexo:números.